Făgăraș se poate referi la:
 Făgăraș (, , , ), municipiu în Județul Brașov
 Munții Făgăraș (, ), masiv muntos în cadrul Carpaților Meridionali
 Țara Făgărașului (), ținut istoric din Transilvania
 Județul Făgăraș (interbelic), județ în cadrul diviziunii administrative a României în perioada interbelică
 Comitatul Făgăraș (, , , , ), unitate administrativă în Regatul Ungariei, între 1876 și 1918

Vezi și 
 Fă (nume românești)
 Fo (nume românești)
 Făgărășanu

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania